Robot Leonarda - humanoidalny automat zaprojektowany przez włoskiego artystę renesansowego i naukowca, Leonarda da Vinci około 1495 r.

Notatki konstrukcyjne dotyczące robota pojawiają się na szkicach odnalezionych w 1950 r. Nie wiadomo czy Leonardo da Vinci podjął próbę zbudowania urządzenia.

Robot jest rycerzem zakutym w niemiecko-włoską średniowieczną zbroję. Urządzenie wydaje się być zdolne do wykonywania kilku, wzorowanych na ludzkich, ruchów jak: siadanie, poruszanie ramionami, szyją i anatomicznie poprawną szczęką. Projekt jest najprawdopodobniej wynikiem badań anatomicznych Leonarda w zakresie kanonu proporcji przedstawionych na szkicu Człowiek witruwiański.

Zobacz też 
 wynalazki i konstrukcje Leonarda da Vinci

Linki zewnętrzne 
 Zdjęcia robota Leonarda da Vinci 
 Automata Art Bots - grupa dyskusyjna na temat automatów, rzeźby kinetycznej i robotów artystycznych 
 Roboty Leonarda da Vinci 

Roboty
Wynalazki i konstrukcje Leonarda da Vinci